Abschattung oder Beschattung oder Verschattung steht für:

* allgemein die Verdeckung von einer Lichtquelle, siehe Schatten
 verminderte Sonneneinstrahlung, als bauliches Planungselement oder Beeinträchtigung der Nachbarschaft, siehe Verschattung (Architektur)
 speziell die absichtliche künstliche Schattenbildung an Bauten, siehe Sonnenschutz (Architektur)* einen Ausbeuteverlust bei Solarzellen, siehe Verschattungsanalyse
 ein Abbildungsfehler eines Spiegelteleskops durch den Hilfsspiegel, siehe Obstruktion (Optik)
 eine Bildabdeckung bei einer Fotografie, siehe Vignettierung#Nutzungsbedingte Vignettierung
 in der Nachrichtentechnik die Abdeckung elektromagnetischer Wellen, siehe Funkloch
 ein akustische Phänomen, der Schallschatten
 in der Programmierung die temporäre Nicht-Sichtbarkeit einer Variable, siehe Sichtbarkeit (Programmierung)

speziell:
 ein Phänomen der Wahrnehmung nach Husserl, siehe Abschattung (Phänomenologie)
 Beschattung, eine personelle Überwachung
 in der Medizin einen dunklen Bereich auf einer Röntgenaufnahme, Radioopazität, Verschattung

Siehe auch:
 Schatten
 Schattierung